Джу́льетт Ро́уз Го́глия (; 22 сентября 1995, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Джульетт Роуз Гоглия родилась 22 сентября 1995 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в семье кинодекоратора итальянского происхождения  и актрисы Сьюзан Стоуки. У неё есть старшие брат и сестра — Данте и Эмили Гоглия. Её дедом по материнской линии был ведущий и продюсер Майк Стоуки.

Она известна по ролям Сьерры в телесериале Disney «Такая Рэйвен», Ханны Уэст телесериале CBS «C.S.I.: Место преступления» и Ив Генри в «Шоу Майкла Джей Фокса».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США